VSB kan avse:

 VSB-avtalet, ett avtal mellan Finland och Sovjetunionen
 Inom matematiken förkortning för vilket skulle bevisas
 Västra stambanan, järnvägen som förbinder Göteborg-Stockholm